A Prince of Wales-sziget a következőket jelentheti:
 Prince of Wales-sziget, sziget Az Egyesült Államokban, Alaszkában
 Prince of Wales-sziget, sziget az ausztráliai Torres-szorosban
 Prince of Wales-sziget, sziget Kanadában
 Penang-sziget, sziget Malájziában, egykor a  Prince of Wales-sziget nevet viselte